David Leach, musicien, qui a fait partie du groupe de Ben Harper
 David Leach, céramiste britannique, fils de Bernard Leach